Tanzania
 Mwaniko – circoscrizione del distretto di Misungwi
 Mwaniko – circoscrizione del distretto di Mwanga